El topónimo Castagnède puede referirse a las siguientes comunas:
 Castagnède, comuna del departamento de Alto Garona.
 Castagnède, comuna del departamento de los Pirineos Atlánticos.